HMS Snapphanen har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Snapphanen (1933), vedettbåt sjösatt år 1933.
HMS Snapphanen (P161), patrullbåt sjösatt år 1980.